Григорий Безобразов:
 Безобразов, Григорий Иванович (1919—1944) — советский лётчик, пилот бомбардировщика, Герой Советского Союза(1943).
 Безобразов, Григорий Михайлович (1785—1854) — участник Отечественной войны 1812 года, московский гражданский губернатор.